Belagerung Hamburgs steht für folgende Ereignisse in der Geschichte Hamburgs:

 Belagerung Hamburgs (1641–1643) durch den dänischen König Christian IV.
 Belagerung Hamburgs (1679) durch den dänischen König Christian V.
 Belagerung Hamburgs (1686) durch den dänischen König Christian V.
 Belagerung Hamburgs (1712) durch den dänischen König Friedrich IV.
 Belagerung Hamburgs (1813–1814) durch die antinapoleonischen Alliierten, siehe Hamburger Franzosenzeit #Belagerung und Befreiung der Stadt